Patente di guida (Patente a punti) necessaria per condurre automobili e motocicli
 Permesso internazionale di guida
 Licenza sportiva, abilitazione per gareggiare alle competizioni sportive
 Patente nautica italiana
 Patente militare
 Patente di tolleranza
 Patente di corsa
 Patente
 Patente europea per l'uso del computer
 Licenza di pilota (aeromobili)

Pagine correlate 
 La patente,  novella di Luigi Pirandello del 1911

Note